Első Barroso-bizottság – 2004–2009
Második Barroso-bizottság – 2009–2014